D438 (Doubs), een departementale weg in het Franse departement Doubs
 D438 (Haute-Saône), een departementale weg in het Franse departement Haute-Saône
 D438H (Haute-Saône), een departementale weg in het Franse departement Haute-Saône